Název Knínice má více sídel:

 Knínice (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava
 Knínice (okres Blansko) – městys v okrese Blansko
 Knínice (Žlutice) – část města Žlutice v okrese Karlovy Vary
 Knínice (Lovečkovice) – část obce Lovečkovice v okrese Litoměřice
 Knínice (Libouchec) – část obce Libouchec v okrese Ústí nad Labem
Název Knínice je obsažen v názvech:
 Veverské Knínice – obec v okrese Brno-venkov
 Moravské Knínice – obec v okrese Brno-venkov
 Miroslavské Knínice – obec v okrese Znojmo
 Německé Knínice (rozcestník) – historický název více obcí
 Knínice u Boskovic – dřívější název obce Knínice (okres Blansko)

Externí odkazy